Ahmed Bouchiki (1940-1973), guitariste cofondateur des Gipsy Kings.
 Chico Bouchikhi (né en 1954), guitariste français.
 Lahsene Bouchikhi (né en 1993), athlète belge.
 Soufiane Bouchikhi (né en 1990), athlète belge.